Рубиновый венилиорнис () — вид птиц из семейства дятловых.

Распространение 
Колумбия, Эквадор и северная часть Перу.

Описание 
Длина тела 13—15 см. Макушка и затылок самца рыжие с чёрными прожилками. У самки эти части тела чёрные, иногда с некоторым количеством белых кончиков перьев на затылке. Радужная оболочка каштановая, клюв желтоватый с более тёмными основанием и кончиком, ноги серые. Молодые особи похожи на самок, но при этом они окрашены в пятнистый зеленовато-серый цвет сверху и тёмно-жёлтый снизу.

Биология 
Считается, что эти птицы питаются мелкими беспозвоночными. Об их размножении известно мало.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Венилиорнисы
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1841 году